Vedrana Grgin-Fonseca, née le  à Split en Croatie, est une joueuse de basket-ball croate,  évoluant au poste d'ailière. Elle mesure 1,90 m.

Biographie

Clubs 
 1994-1995 :  Cesena
 1995-1996 :  Côme 
 1996-1997 :  Sporting Athènes
 1997-1998 :  Fluminense 
 1998-2000 :  Parana 
 2000-2001 :  Lotos Gdynia 
 2001-2002 :  UB-FC Barcelone  
 2001-2002 :  Villeneuve-d'Ascq 
 2002-2004 :  Bourges 
 2004-2005 :  Villeneuve-d'Ascq
 2005-2007 :  Valenciennes 
 2007-2008 :  Spartak Moscou 
 2008 - ? :  Union Hainaut Basket
 WNBA 
 + Los Angeles Sparks : 2000, 2001 et 2002

Palmarès 
 compétition internationale
 Vainqueure de l'Euroligue 2007-2008
 Final Four de l'Euroligue 2005-2006
 compétition nationale
 1996-1997 : Championne de Grèce avec Sporting Athènes
 1997-1998 : Championne du Brésil avec Fluminense
 1999-2000 : Championne du Brésil avec Parana 
 2000-2001 : Championne de Pologne avec Gdynia
 2001 et 2002 : Championne WNBA avec Los Angeles
 2003-2004 : Vice-championne de France avec Bourges
 2004-2005 : Vice-championne de France avec Bourges
 2005-2006 : Vice-championne de France avec Valenciennes
 2006-2007 : Championne de France avec Valenciennes
 2007-2008 : Championne de Russie

Statistiques personnelles en LFB

Liens externes 
 
 

Joueuse de l'ESB Villeneuve-d'Ascq
Naissance à Split
Joueuse croate de basket-ball
Joueuse de basket-ball de Bourges
Joueuse de Valenciennes-Orchies
Naissance en janvier 1975